est la formule brute de plusieurs isomères.

 dodécaédrane, numéro CAS 
 [10]prismane, numéro CAS 
 [10]radialène ou décaméthylène cyclodécane, numéro CAS